Julie Cooper est un nom pouvant désigner:

Personnalité
Julie Cooper (née en 1960), femme politique travailliste britannique

Personnages fictifs
, personnage du soap britannique EastEnders
Julie Cooper, personnage du soap australien Summer Bay
Julie Cooper-Nichol, personnage de la série américaine Newport Beach

Voir aussi
 (1920-2014), juge américaine du district de Columbia

Cooper, Julie